Ferroviário Atlético Clube puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:

Ferroviário Atlético Clube (Floriano), equipo de fútbol de Floriano, Brasil.
Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza), equipo de fútbol de Fortaleza (CE), Brasil.
Ferroviário Atlético Clube (Maceió), equipo de fútbol de Maceió (AL), Brasil.
Ferroviário Atlético Clube (Porto Velho), equipo de fútbol de Porto Velho (RO), Brasil.